Колхо́зный — топоним в России:

Населённые пункты 
 Колхозный — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Колхозный — посёлок в Чердаклинском районе Ульяновской области.

Другое 
 Колхозный — активный вулкан в юго-восточной части полуострова Камчатка.
 Колхозный — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Колхозный Карчит
 Колхозный панк
 Колхозная
 Колхозное